Steiger:
 Rod Steiger
 William A. Steiger

Engelska efternamn